L'  émeraudine  est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces : 
 en minéralogie, la dioptase ;
 en entomologie, la cétoine dorée (Geoff. t .1 p.75 N°5).

Notes et références